Звегинцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Звегинцев, Владимир Андреевич (1910—1988) — советский лингвист
 Звегинцев, Иван Александрович (1840—1913) — русский государственный деятель, тайный советник.